El Masters de Xangai 2010, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 17 d'octubre del 2010 al Qizhong Forest Sports City Arena de Xangai, Xina.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010